Berol steht für:
 Béroul (bl. um 1180), altfranzösischer Dichter
 Berol (Unternehmen), ehemalige britische Schreibwarenfabrik, nach 2010 Marke von Newell Brands

Berol ist der Künstler-Nachname folgender Personen:
 Max Berol(-Konorah), bürgerlich Max Buldermann (1868–1930), deutscher Artist, Hellseher, Gedächtnisakrobat, Zahlenkünstler und Illusionist

Siehe auch:
 Berolzheimer